Ка́сас-дель-Пуэ́рто-де-Вильято́ро (), или просто Касас-дель-Пуэрто () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 39,8 км². Население — 115 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы